Алле́я Каре́льского Земля́чества () — аллея в центре Петрозаводска, проходит в Губернаторском саду от улицы Герцена до улицы Фридриха Энгельса.

История 
 16 июля 2003 года — открытие Аллеи Карельского Землячества

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Петрозаводска